Four Mile Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Four Mile Township (Illinois)
 Four Mile Township (Iowa)